Аристов Іван Гаврилович — радянський гідрограф
 Аристов Іван Олександрович — радянський інженер-конструктор